ЗК — аббревиатура, может означать в текстах:
 ЗК (заместитель коменданта) — воинская должность в вооружённых силах СССР и России.
 ЗК (заключённый) — человек, лишенный свободы и содержащийся под стражей.
 ЗК (Златоуст—Казанцев) — советское ружьё для промысловой и любительской охоты.
 ЗК (Зуев—Кузьмищев) — советская малокалиберная охотничья винтовка под патрон кольцевого воспламенения .22LR. 
 ЗК — земельный кодекс.
 ЗК (Зона комфорта) — область жизненного пространства, в которой человек чувствует себя уверенно и безопасно.
 ЗК — задняя кабина машиниста на железнодорожном подвижном составе

См. также 
 Зк
 зк

Примечания